Mangfallplatz (München), een plein in München.
Mangfallplatz (metrostation), een station van de metro van München.